

Болесцин — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Болесцин — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства